Гварджаладзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гварджаладзе, Константин Егорович (1884—1969) — грузинский социал-демократ, член Учредительного собрания Грузии.
 Гварджаладзе, Михаил Георгиевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.